Antonio Pardo Sebastián (1968), director y productor de teatro español;
 Antonio Pardo Andretta (1970), esquiador alpino de Venezuela;
 Antonio Pardo Casas (1909-1936), periodista español.